Theodelinde - koningin der Longobarden
 Teodolinda (trein) internationale trein vernoemd naar bovenstaande koningin